Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2015 года проходил на санно-бобслейной трассе в Винтерберге (Германия) с 23 февраля по 8 марта. Винтерберг принимал соревнования в четвёртый раз. Ранее соревнования проводились здесь в 1995 (бобслей), 2000 (женский бобслей), и 2003 (женский бобслей).

Винтерберг был выбран 16 июля 2011 года во время ежегодного собрания FIBT в Пхёнчхане. Винтерберг был единственным кандидатом.

Медальная таблица

Бобслей

Мужчины-двойки

Мужчины-четвёрки

Женщины-двойки

Скелетон

Мужчины

Женщины

Смешанные команды

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015 год в бобслее
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Винтерберге
Международные соревнования по бобслею в Германии
Февраль 2015 года
Март 2015 года